Das Akronym WDV oder wdv steht für:

 wdv-Gruppe, ein deutsches Verlagsunternehmen für Corporate Publishing 
 WDV-System, Wärmedämmverbundsystem
 Weizenverzwergungsvirus, engl. Wheat Dwarf Virus
 Written Down Value, Buchwert eines Anlageguts nach Abzug von Abschreibungen

Abkürzung